Sidebotham ist der Familienname folgender Personen: 

 Herbert Sidebotham (1872–1940), britischer Journalist
 Steven Sidebotham (* 1951), US-amerikanischer Historiker